Франкавилла () — итальянское имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Франкавилла, Костанция (более известна как Костанция) — итальянская певица и композитор.
 Франкавилла, Пьетро — итальянский скульптор.
 Франкавилла, Франческо — итальянский автор комиксов.

Топонимы 
 Франкавилла-аль-Маре — коммуна и город в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.
 Франкавилла-Бизио — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Франкавилла-ди-Сичилия — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.
 Франкавилла-д’Эте — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.
 Франкавилла-ин-Синни — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Франкавилла-Мариттима — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Франкавилла-Фонтана — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Бриндизи.